Vadim Sergueïevitch Berdnikov - en russe  (Vadim Sergeevič Berdnikov) - (né le  à Tcheliabinsk en URSS) est un joueur professionnel russe de hockey sur glace. Il évolue au poste d'attaquant.

Carrière de joueur 
En 2003, il débute en senior avec l'équipe réserve du Traktor Tcheliabinsk dans la Pervaïa liga, la troisième division russe. En 2006, il joue ses premiers matchs en Superliga. En 2008, il intègre l'effectif du Vitiaz Tchekhov dans la KHL. Avec un total de vingt assistances, Il termine meilleur passeur de l'équipe de Mike Krushelnyski ex-aequo avec Chris Simon. Le , alors meilleur pointeur du Vitiaz, il est échangé avec Andreï Gavrilov à l'Atlant Mytichtchi en retour d'Alekseï Iegorov.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

En club 

| 2003-2004|| Traktor Tcheliabinsk 2|| Pervaïa liga|| 9|| 1|| 2|| 3|| 8|| || || || || 
|-
| 2004-2005|| Traktor Tcheliabinsk 2|| Pervaïa liga || 44|| 9|| 14|| 23|| 22|| || || || || 
|-
| 2005-2006|| Traktor Tcheliabinsk 2|| Pervaïa liga|| 27|| 4|| 16|| 20|| 40|| || || || || 
|-
| 2005-2006|| Barys Astana || Kazakhstan|| 9|| 2|| 0|| 2|| 8|| || || || || 
|-
| 2005-2006|| Barys Astana || Pervaïa liga|| 22|| 3|| 6|| 9|| 16|| || || || || 
|-
| 2006-2007|| Traktor Tcheliabinsk 2|| Pervaïa liga|| || || || || || || || || || 
|-
| 2006-2007|| Traktor Tcheliabinsk || Superliga|| 37|| 3|| 4|| 7|| 26|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2007-2008|| Traktor Tcheliabinsk 2|| Pervaïa liga|| 15|| 7|| 6|| 13|| 36|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2007-2008|| Traktor Tcheliabinsk|| Superliga|| 25|| 1|| 4|| 5|| 8||  -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2007-2008|| HK Dmitrov|| Vyschaïa liga || 10|| 4|| 3|| 7|| 4|| 7|| 1|| 1|| 2|| 20
|-
| 2008-2009|| Vitiaz Tchekhov|| KHL|| 48|| 7|| 20|| 27|| 44|| -|| -|| -|| -|| -
|-
|rowspan="2"|2009-2010|| Vitiaz Tchekhov|| KHL || 47|| 9|| 25|| 34|| 54|| || || || || 
|-
|Atlant Mytichtchi|| KHL || 7|| 2|| 0|| 2|| 6|| 1|| 0|| 0|| 0|| 0
|-
|2010-2011|| Vitiaz Tchekhov || KHL || 53|| 12|| 17|| 29|| 69|| -|| -|| -|| -|| -
|-
|rowspan="2"|2011-2012|| Vitiaz Tchekhov || KHL || 15|| 3|| 1|| 4|| 10|| -|| -|| -|| -|| -
|-
|HK Spartak Moscou|| KHL || 28|| 4|| 8|| 12|| 16|| -|| -|| -|| -|| -
|-
|2012-2013|| Severstal Tcherepovets || KHL || 47|| 14|| 10|| 24|| 16|| 10|| 0|| 2|| 2|| 4
|-
| 2013-2014 || Severstal Tcherepovets || KHL || 54|| 10|| 14|| 24|| 38|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2014-2015 || Severstal Tcherepovets || KHL || 54|| 3|| 8|| 11|| 41|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2015-2016 || Severstal Tcherepovets || KHL || 51|| 2|| 3|| 5|| 24|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2016-2017 || HK Spartak Moscou || KHL || 49 || 1 || 6 || 7 || 39|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2017-2018 || Arlan Kokchetaou || Kazakhstan || 46	|| 14 || 13 || 27 ||49 || 19||7 ||7 ||14 ||12 
|-
| 2018-2019 || Arlan Kokchetaou || Kazakhstan || 46 || 11 || 21 || 32 || 36 || 13 || 2 || 5 || 7 || 4
|-
| 2019-2020 || Arlan Kokchetaou || Kazakhstan || 62 || 9 || 43 || 52 || 24|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2020-2021 || Arlan Kokchetaou || Kazakhstan || 46 || 13 || 33 || 46 || 36|| 17|| 2|| 10|| 12|| 10
|-
| 2021-2022|| Borås HC || Allsvenskan ||  ||

Références

Naissance en juillet 1987
Joueur russe de hockey sur glace
Joueur du Traktor Tcheliabinsk
Joueur du Barys Astana
Joueur du HK Dmitrov
Joueur du HK Vitiaz
Joueur de l'Atlant Mytichtchi
Joueur du Severstal Tcherepovets
Attaquant de hockey sur glace
Joueur du HK Spartak Moscou
Joueur du Borås HC